Kartoffelmarkt ist der Name von

 Kartoffelmarkt (Freiburg im Breisgau), Platz in der Innenstadt von Freiburg im Breisgau
 Kartoffelmarkt (Neustadt an der Weinstraße), Platz nördlich der Stiftskirche (Neustadt an der Weinstraße)
 Kartoffelmarkt (Zürich), Platz in der Innenstadt von Zürich 
 andere Bezeichnung für Kartoffelfest